
Termin -{DDD}- ima više značenja.

 Definisana dnevna doza, farmakološki termin
 Dihlorodifenildihloroetan, proizvod DDT degradacije
 Dezinfekcija, dezinsekcije i deratizacija, medicinski termin